Darley Ramon Torres (Pedro Leopoldo, 1989. december 15. –), ismert nevén Darley, brazil labdarúgó, a Tombense kapusa.

További információk 
Darley adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

 
1989-ben született személyek
Pedro Leopoldó-iak
Brazil labdarúgók
Az Atlético Mineiro labdarúgói
A Feyenoord labdarúgói
A Clube Náutico Capibaribe labdarúgói
A Criciúma EC labdarúgói
A Tombense FC labdarúgói
Az América (MG) labdarúgói
Labdarúgókapusok
Élő személyek